Il singolare del torneo di tennis Calgary Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Sébastien Lareau che ha battuto in finale Daniel Nestor 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Andrew Sznajder (secondo turno)
 Sébastien Lareau (Campione)
 Keith Evans (primo turno)
 Daniel Nestor (finale)

 Paul Kilderry (primo turno)
 Martin Blackman (quarti di finale)
 Alexander Reichel (primo turno)
 Paul Wekesa (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Calgary Challenger 1993